Кодар может означать:

 Кодар — горный хребет в России в северной части Забайкалья.
 «Кодар» — национальный парк, расположенный в Каларском районе Забайкальского края России.
 «Кодар» — спецподразделение Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Забайкальскому краю.

Фамилия 
 Кодар, Ойа — хорватская актриса, сценарист, режиссёр.

См. также